Le nom Currituck peut désigner :
 le comté de Currituck, en Caroline du Nord ;
 Currituck, ville de Caroline du Nord ;
 les , des navires de la marine américaine.